António Filipe (Foz do Sousa, 14 de abril de 1985) é um futebolista português que atualmente joga no Chaves. Joga na posição de Guarda Redes.

Carreira 
Jogou no Gondomar, Paços de Ferreira e joga atualmente no Chaves.

 http://www.zerozero.pt/player.php?id=8737
 http://www.maisfutebol.iol.pt/

Naturais de Gondomar
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Grupo Desportivo de Chaves